Ralph Intranuovo, kanadski hokejist, * 11. december 1973, East York, Ontario, Kanada. 

Intranuovo je hokejsko kariero začel v domači OHL ligi pri moštvu Sault Ste Marie Greyhounds. Zanje je igral tri sezone in že vse od začetka kazal izjemne strelske sposobnosti - na 232 tekmah v vseh treh sezonah je dosegel kar 133 golov in 195 podaj. Odlične predstave so opazili tudi v ligi NHL in leta 1992 ga je na naboru izbralo moštvo Edmonton Oilers, a je zanje zaigral šele v sezoni 1993/94, pa še to le na eni tekmi. Naslednjo sezono se je vrnil k njihovi hčerinski AHL ekipi Cape Breton Oilers, za katere je igral že skoraj celo 1993/94 sezono. V sezoni 1995/96 je odigral 13 tekem za Edmonton Oilers, nato pa se je preselil nazaj k Cape Breton Oilersom. V sezoni 1996/97 je 5 tekem odigral za Edmonton Oilers, nato se je preselil k moštvu Toronto Maple Leafs, a je tudi zanje zaigral le na treh tekmah. Preostanek sezone je igral za AHL moštvo Hamilton Bulldogs. Sezoni 1997/98 in 1998/99 je igral za IHL ekipo Manitoba Moose. Zatem je sledila selitev v Evropo, kjer je igral v nemški DEL ligi. Njegovo moštvo je bilo prvo evropsko sezono Adler Mannheim, naslednji sezoni pa ESC Moskitos Essen. V sezoni 2002/03 so ga opazili v Avstriji pri ekipi EHC Black Wings Linz, s katerimi je tudi osvojil naslov avstrijskega prvaka. Po dveh sezonah v Linzu je odšel za dve sezoni nazaj v Nemčijo k moštvu Iserlohn Roosters. Polovico sezone 2006/07 je igral v Celovcu pri moštvu EC KAC, nato se je vrnil v Nemčijo k moštvu Kölner Haie, za katere je igral le na 17 tekmah. V sezoni 2007/08 je okrepil moštvo HDD ZM Olimpija, s katerim se je prebil v finale tako Avstrijske hokejske lige kot Slovenske lige. Zavoljo teh uspehov se je odločil podaljšati pogodbo z ljubljansko ekipo za dve sezoni - do konca sezone 2009/10. 

Intranuovo je tudi kanadski reprezentant. Za mladinsko selekcijo je nastopil na Svetovnem prvenstvu leta 1992, zaigral je tudi za člansko selekcijo na Svetovnem prvenstvu leta 1995. Slednje je bilo dokaj presenetljivo, saj je Kanada takrat nastopila z rezervno postavo. Intranuovo je z reprezentanco tako osvojil bronasto medaljo.

Pregled kariere

|-
| Sault Ste. Marie Greyhounds
| OHL
| 90/91
|
| 77
| 32
| 55
| 87
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sault Ste. Marie Greyhounds
| OHL
| 91/92
|
| 83
| 60
| 77
| 137
|
| 56
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Sault Ste. Marie Greyhounds
| OHL
| 92/93
|
| 72
| 41
| 63
| 104
|
| 91
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo
| 93
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| 
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 93/94
|
| 70
| 22
| 33
| 55
| 
| 41
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 93/94
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 94/95
|
| 70
| 46
| 47
| 93
| 
| 62
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo
| 95
|
| 8
| 5
| 1
| 6
| +8
| 6
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 95/96
|
| 13
| 1
| 2
| 3
| 
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 95/96
|
| 52
| 34
| 39
| 73
| 
| 84
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 96/97
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 96/97
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 96/97
|
| 90
| 44
| 44
| 88
| 
| 118
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Manitoba Moose
| IHL
| 97/98
|
| 84
| 28
| 35
| 63
| 
| 72
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Manitoba Moose
| IHL
| 98/99
|
| 76
| 31
| 33
| 64
| 
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| DEL
| 99/00
|
| 54
| 14
| 19
| 33
| +8
| 20
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -3
| 2
|-
| ESC Moskitos Essen
| DEL
| 00/01
|
| 51
| 27
| 20
| 47
| -9
| 87
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ESC Moskitos Essen
| DEL
| 01/02
|
| 58
| 20
| 15
| 35
| -6
| 66
|
|  
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EHC Black Wings Linz
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 51
| 31
| 19
| 50
| +23
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Black Wings Linz
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 35
| 6
| 6
| 12
| -1
| 68
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Iserlohn Roosters
| DEL
| 04/05
|
| 51
| 12
| 13
| 25
| -10
| 95
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Iserlohn Roosters
| DEL
| 05/06
| 
| 52
| 24
| 22
| 46
| +9
| 38
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 24
| 15
| 19
| 34
| +2
| 24
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kölner Haie
| DEL
| 06/07
|
| 8
| 3
| 2
| 5
| +5
| 4
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|-
| rowspan="2"|ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 38
| 19
| 19
| 38
| +4
| 101
|
| 15
| 8
| 4
| 12
| 0
| 48
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| 
| 27
|-
| rowspan="2"|Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 48
| 15
| 21
| 36
| -3
| 46
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| 
| 6
|-
| A&O Asiago
| Italijanska liga
| 09/10
| 
| 35
| 16
| 26
| 42
| 
| 34
|
| 16
| 9
| 5
| 14
| 
| 8
|-
| A&O Asiago
| Italijanska liga
| 10/11
| 
| 36
| 16
| 20
| 36
| 
| 34
|
| 16
| 1
| 12
| 13
| 
| 39
|-
| EV Bozen 84
| Italijanska 2. liga
| 11/12
| 
| 13
| 6
| 10
| 16
| 
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| A&O Asiago
| Italijanska liga
| 11/12
| 
| 28
| 10
| 12
| 22
| 
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| HC Valpellice
| Italijanska liga
| 12/13
| 
| 44
| 10
| 15
| 25
| 
| 60
|
| 16
| 1
| 7
| 8
| 
| 24
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1337
| bgcolor="#7FFF00" |592
| bgcolor="#7FFF00" |691
| bgcolor="#7FFF00" |1283
| bgcolor="#7FFF00" |+30
| bgcolor="#7FFF00" |1400
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |92
| bgcolor="#7FFF00" |22
| bgcolor="#7FFF00" |34
| bgcolor="#7FFF00" |56
| bgcolor="#7FFF00" |-5
| bgcolor="#7FFF00" |160
|}

Viri

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Sault Ste. Marie Greyhounds
Hokejisti Cape Breton Oilers
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Hamilton Bulldogs
Hokejisti Manitoba Moose
Hokejisti Adler Mannheim
Hokejisti ESC Moskitos Essen
Hokejisti EHC Black Wings Linz
Hokejisti Iserlohn Roosters
Hokejisti EC KAC
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti A&O Asiago
Hokejisti EV Bozen 84
Hokejisti HC Valpellice